Foremny ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Foremny (* 1972), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Stephan Foremny (1931–2006), deutscher Musiker, Komponist, Chorleiter und Hochschullehrer